Metida (mjesec), Jupiterov satelit
 Metida (mitologija), lik iz grčke mitologije